Prückner ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Prückner (1610–??), deutscher Theologe und Philosoph 
 Christian P. Prückner, deutscher Chemiker und Unternehmer 
 Paul Prückner (1558–1621), deutscher Jurist 
 Tilo Prückner (1940–2020), deutscher Schauspieler und Autor

Siehe auch:
 Prückner (Patrizier), Hofer Patrizierfamilie
 Brückner